Бютейдях () — село в Верхневилюйском улусе Якутии России. Входит в состав Дюллюкинского наслега. Население —  чел. (), все 100 % жителей — якуты .

География 
Село расположено на северо-западе региона, в пределах географической зоны таёжных лесов Вилюйского плато Среднесибирского плоскогорья, в заболоченной местности, богатой небольшими озёрами.
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — села Верхневилюйск — 55 км., до центра наслега — села Дюллюкю — 15 км..
 климат
В населённом пункте, как и во всем районе, климат резко континентальный, с продолжительным зимним и коротким летним периодами. Суммарная продолжительность периода со снежным покровом 6-7 месяцев в год. Среднегодовая температура составляет 11,1°С.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Дюллюкинский наслег.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 100 % от общей численности населения в 17 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство). К северу от села находится МТФ Бютейдях

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Верхневилюйского улуса